А-ліга 1998—1999 — 9-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона втретє здобув Жальгіріс (Вільнюс).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Кареда (Шяуляй) взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як переможець Кубку Литви 1998—1999.
2. Клуб Панеріс знялась із чемпіонату після 6 туру, результати команди були анульовані.
3. Клуб Мастіс (Тельшяй) знялась із чемпіонату після 13 туру.
4. Клуби Жальгіріс-2 та Кауно Єгеряй залишили А лігу як фарм-клуби.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|20/23 червня 1999

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на rsssf 

1998—1999
Литва
Литва
1998 у Литві
1999 у Литві